Выжиск (, ) — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Пилский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 4,12 км². Население 5263 человек (на 2004 год).

Известные жители 
 Вернер фон Браун

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Великопольского воеводства
Бывшие повятовые центры Польши